Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – 470 (kobiety)
 Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 – 470 (mężczyźni)